Fethiye (district), een Turks district in de provincie Muğla
Fethiye (stad) de gelijknamige stad in dit district.